F-16 Solo Display Team puede hacer referencia a uno de los siguientes equipos de acrobacia aérea:
 El F-16 Solo Display Team de la  Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, también llamado F-16 Demo Team, o
 el F-16 Solo Display Team del  Componente Aéreo Belga.